Alawiten steht für:
 Alawiden oder Alaviten, die seit 1666 herrschende Königsdynastie in Marokko
 Alawiten (Nusairier), eine arabischsprachige Religionsgemeinschaft in Syrien, Libanon und der Türkei

Siehe auch:
 Aleviten, eine überwiegend türkisch-, kurdisch- und zazaischsprachige Religionsgemeinschaft in der Türkei
 Alawiya